König Kandaules ist eine Bezeichnung für

 König Kandaules, König von Lydien, siehe Sadyattes I.
 König Kandaules, Drama von André Gide von 1899
 Der König Kandaules, Oper von Alexander Zemlinsky von 1938